Friedrich Wehner ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Wehner (Politiker) (1890–1966), deutscher Politiker (BDV, CDU), MdBB
 Friedrich Wehner (Verwaltungsjurist) (1909–1997), deutscher Verwaltungsjurist